Submerge Recordings est un label Techno indépendant, issu de la structure Submerge Distribution. Il est dirigé par Ade' M.H. Mainor, alias Mr. De'.

Discographie
SCD-1 - Various - Depth Charge 1 (CD)
SCD-2 - Various - Depth Charge 2 (CD)
SCD-2 - Various - Escape Into The Void (CD)
SCD-3 - Various - Depth Charge 3 (CD)
SCD-4 - Various - Depth Charge 4 (CD)
SCD-4 - Various - Soul From The City (CD)
SCD-5 - DJ Dex - Depth Charge 5 (CD)
SVE-1 - Various - Fat Acapellas Vol. 1 - The Detroit Divas (LP)
SVE-2 - Various - DJ Essentials Vol. 2 (12")
SVE-3 - Drexciya - Drexciya 4: The Unknown Aquazone (2xLP)
SVE-4 - Various - Origins Of A Sound (CD)
SVE-4 - Various - Fat Acapellas Vol. 3 - It Worked Last Time (12")
SVE-5 - Various - Fat Acapellas Vol. 2 - Let's Do It Again (12")
SVE-6 - Drexciya - Drexciya III - Molecular Enhancement (12")
SVE-7 - Drexciya - The Quest (2xLP, Album)
SVE-8 - Drexciya - The Quest (2xCD)
SUBCD-3003-2 - 011 - Nocturbulous Behavior - The Mix (CD)
SUBCD-3004-2 - DJ 3000 - Electric Soul (CD)
SUBCD-3005-2 - Various - KMS - The Definitive Mix Compilation (CD)
SUBCD-3006-2 - DJ 3000 - True Colors (CD)
SUBCD-3007-2 - Mr. De' - Renaissance (CD)
SUBCD-3008-2 - B. Calloway - Black Grooves (CD)
SUBCD-3009-2 - Los Hermanos - On Another Level (CD, Album, Dig)
SUBCD-3010-2 - UR Presents Galaxy 2 Galaxy - A Hitech Jazz Compilation (2xCD, Album)
SUBCD-3011-2 - Aux 88 - Aux 88 (CD, Album)
SUBCD-3012-2 - DJ 3000 - Perseverance (CD)
SUBCD-3013-2 - Various - Follow The Leader - A Submerge Compilation (CD)
SUBCD-3014-2 - UR - Interstellar Fugitives 2 - Destruction Of Order (2xCD)
SUBCD-3015-2 - DJ 3000 - Migration (CD, Album)
SUBCD-3016-2 - B. Calloway  - Is Not Was (CD, Album)
SUBCD-3017-2 - Various - Follow The Leader - Two (CD)
SUBCD-3019-2 - James Pennington Presents Dark Energy - Collided Energy 	(2xCD, Album)
SUBCD-3020-2 - Eddie Fowlkes - Welcome To My World (CD, Album)
SUBCD-3021-2 - DJ Genesis - The Definitive Collection  (CD)
SUBCD-3022-2 - The Plan - D. Part (Vol. 1): Innerspace (CD)
SUBCD-3024-2 - UR - Electronic Warfare 2.0 - The Other Side Of Bling (CD, Album)
SUBCD-3025-2 - Los Hermanos - Traditions & Concepts (CD, Album)
SUBCD-3026-2 - Orlando Voorn - Ignitor (CD, Album)
SUBCD-3027-2 - Duminie Deporres / Theo Parrish - Et Tu Brute (CD, Album)
SUBCD-3028-2 - Various - Depth Charge Six (CD, Comp)
SUBLP-3009-1 - Los Hermanos - On Another Level (2xLP, Album)
SUBLP-3010-1 - UR Presents Galaxy 2 Galaxy - A Hitech Jazz Compilation (2xLP)
SUBLP-3011-1 - Aux 88 - Aux 88 (2xLP)
SUBLP-3015-1 - DJ 3000 - Migration'' (2xLP)

Sous-divisions
Detroit Digital Vinyl
Ghetto Tech
Ignitor
Los Hermanos
Motech
Renaissance Records
Sweat Records
The Plan
Tunnel 7
X-Rated

Liens externes
Site Officiel
Discogs

Label de musique électronique ayant son siège aux États-Unis
Label de musique électronique indépendant
Techno de Détroit
Label d'electro